Ortigueira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ortigueira (ort), Paraná, 
 Ortigueira (kommun i Brasilien), Paraná,

Spanien 

 Santa Marta de Ortigueira, ort, Galicien, Provincia da Coruña, 
 Ortigueira (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar